

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rockford – capoluogo della Contea di Coosa, Alabama
 Rockford – CDP della Contea di Bingham, Idaho
 Rockford – capoluogo della Contea di Winnebago, Illinois
 Rockford – città della Contea di Floyd, Iowa
 Rockford – città della Contea di Kent, Michigan
 Rockford – città della Contea di Wright, Minnesota
 Rockford – villaggio della Contea di Mercer, Ohio
 Rockford – città della Contea di Blount, Tennessee
 Rockford – città della Contea di Spokane, Washington

Altro 
 Rockford – album dei Cheap Trick del 2006
 Rockford – videogioco del 1987
 Rockford – protagonista della serie di videogiochi di Boulder Dash